(loups en anglais) peut faire référence à :

Cinéma 
, film de Albert de Courville sorti en 1930 ;
Wolves, film de David Hayter sorti en 2014 ;
, film de Bart Freundlich sorti en 2016.

Musique 
Wolves, chanson de Kanye West extraite de The Life of Pablo ;
Wolves, chanson de Selena Gomez et Marshmello ;
, album de Miss Li sorti en 2013 ;
, album de Rise Against sorti en 2017.

Littérature jeunesse 

Wolves, titre original de Les Loups, album illustré d'Emily Gravett.

Sport 

 Wolves (football), surnom du club de football anglais de Wolverhampton.
 Red Wolves est le surnom de la sélection belge de handball masculin.